As Rodadas de Qualificação da Liga dos Campeões da AFC de 2018 foram disputadas entre os dias 16 e 30 de janeiro. Um total de 22 times competiram nesta fase por uma vaga na fase de grupos.

Formato 
O chaveamento para esta fase, que consiste em três rodadas (primeira pré-eliminatória, segunda pré-eliminatória e terceira pré-eliminatória) foi determinada pela AFC baseada no ranking de cada associação. Cada vaga é disputada em uma única partida, com o time de maior ranking sendo o mandante da mesma.

Equipes 
As seguintes equipes disputaram esta fase:

Notas
 A.  Identidade da equipe não conhecida na época em que foram definidas as partidas desta fase.

Calendário 
O calendário para cada rodada é o seguinte, conforme divulgado pela AFC:

Primeira pré-eliminatória

Ásia Oriental

Segunda pré-eliminatória

Ásia Oriental

Play-off

Ásia Ocidental

Ásia Oriental

Ver também 
 Liga dos Campeões da AFC de 2018
 Liga dos Campeões da AFC de 2018 – Fase de Grupos
 Liga dos Campeões da AFC de 2018 – Fase Final

Ligações externas 
 AFC Champions League em the-AFC.com

2018 no futebol
Liga dos Campeões da AFC